Sæmundsdóttir ist ein weiblicher isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sæmundurs Tochter. Die männliche Entsprechung ist Sæmundsson (Sæmundurs Sohn).

Namensträgerinnen 
 Jónína Sæmundsdóttir (1892–1965), isländische bildende Künstlerin, siehe Nína Sæmundsson
 Steinunn Sæmundsdóttir (* 1960), isländische Skirennläuferin

Einzelnachweise 

Patronym
Isländischer Personenname